Орешко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орешко, Иван Сергеевич (1906—1947) — советский политический деятель, чиновник.
 Орешко, Николас (1917—2013) — американский военнослужащий, мастер-сержант армии США, участник Второй мировой войны.
 См. также 
 Орешки
 Орешков